Das Herreneinzel der US Open 2021 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der vom 30. August bis 12. September 2021 stattfand. Daniil Medwedew siegte im Finale des Turniers gegen Novak Đoković und gewann den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

Vorjahressieger war Dominic Thiem, der in fünf Sätzen mit 2:6, 4:6, 6:4, 6:3 und 7:66 gegen Alexander Zverev im Finale gewann.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 27. August 2021 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Herreneinzel
2021